Niederkirchen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Niederkirchen bei Deidesheim – kommun i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, 
 Niederkirchen, Kaiserslautern – kommun i Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz,